Marie Lucemburská (1472 – 1. dubna 1547) byla francouzská princezna, starší dcera a knížecí dědička Petra II. Lucemburského, hraběte ze Saint-Pol a Soissons, a Markéty Savojské, dcery Ludvíka I., vévody savojského.

Její prarodiče z otcovy strany byli Ludvík Lucemburský, hrabě ze Saint-Pol a Brienne a Johana de Bar, hraběnka z Marle a Soissons. Její prarodiče z matčiny strany byli Ludvík I., vévoda savojský a princezna Anna Kyperská.

Život 
Narodila se jako starší dcera a dědička Petra II. Lucemburského, hraběte ze Saint-Pol a Markéty, dcery savojského vévody Ludvíka I. Roku 1484 byla provdána za svého strýce Jakuba Savojského, hraběte z Romontu. V létě 1486 ovodověla. Z kratičkého manželství se narodila jediná dcera a roku 1487 byla Marie opět provdána. Druhým manželem se stal její vrstevník František Bourbonský, hrabě z Vendôme. Zúčastnil se králova tažení do Itálie, kde také na podzim 1495 zemřel. Marie spravovala za nezletilého syna panství. Přestavěla kostel Svatého Martina a rozšířila kostel sv. Jiří ve Vendôme, kde byla také po svém skonu pohřbena.

Vývod z předků

Odkazy 

Lucemburkové
Hraběnky ze Soissons
Hraběnky z Vendôme
Hraběnky ze Saint-Pol
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Pohřbení v kostele sv. Jiří ve Vendôme
Narození v roce 1472
Úmrtí 1. dubna
Úmrtí v roce 1547
Ženy